NK Istra Pula is een Kroatische voetbalclub uit Pula in de provincie Istrië.

Geschiedenis
De club kwam tot stand in 1961 door de fusie van NK Uljanik en NK Pula. In 1966 werd de fusie ongedaan gemaakt en werd NK Uljanik opnieuw een zelfstandige club.

Na de onafhankelijkheid van Kroatië werd NK Istra geselecteerd voor de hoogste klasse en speelde daar zes seizoenen op rij. Het beste seizoen was het eerste toen de club een zevende plaats behaalde. Na twee seizoenen in het vagevuur keerde Istra terug naar de elite, al zou het voor de laatste maal zijn.

In 2002 werd de club kampioen van de tweede klasse, met evenveel punten als stadsrivaal Uljanik Pula. Istra promoveerde niet rechtstreeks, maar moest een play-off spelen tegen Kamen Ingrad, die het verloor. Het volgende seizoen degradeerde de club zelfs naar de derde klasse. Na twee seizoenen werd de club kampioen en speelde in de eindronde om promotie, maar verloor van NK Karlovac. De volgende seizoenen ging het bergaf met de club en in 2008 kon de club op het nippertje een degradatie naar de vierde klasse vermijden. In 2007 nam NK Pula, het vroegere Uljanik, de naam NK Istra 1961 aan.

Eindresultaten

Istra Pula
Pula